Karimama steht für:
 Karimama (Benin), Stadt, Arrondissement und Kommune im Département Alibori, Benin
 Karimama (Burkina Faso), Gemeinde in Burkina Faso